Фінал Кубка Італії з футболу 1987 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1986—1987, в яких зустрічались «Наполі» і «Аталанта».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1987 у футболі
1987 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу